Drew Larman (né le  à Buffalo, dans l'État de New York) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Il évolue dans la Ligue américaine de hockey avec les Bruins de Providence au poste de centre.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003 || Sting de Sarnia || LHO || 67 || 4 || 14 || 18 || 25 || - || - || - || - || - 
|- 
| 2003-2004 || Sting de Sarnia || LHO || 68 || 9 || 18 || 27 || 13 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 
|- 
| rowspan="2"|2004-2005 || Sting de Sarnia || LHO || 12 || 2 || 0 || 2 || 6 || - || - || - || - || - 
|- 
| Knights de London || LHO || 58 || 11 || 10 || 21 || 28 || 18 || 3 || 4 || 7 || 8 
|- 
| 2005-2006 || Everblades de la Floride || ECHL || 6 || 0 || 0 || 0 || 4 || 8 || 4 || 2 || 6 || 4 
|- 
| 2005-2006 || Americans de Rochester || LAH || 44 || 7 || 8 || 15 || 24 || - || - || - || - || - 
|- 
| 2006-2007 || Americans de Rochester || LAH || 54 || 17 || 11 || 28 || 35 || - || - || - || - || - 
|- 
| 2006-2007 || Panthers de la Floride || LNH || 16 || 2 || 0 || 2 || 2 || - || - || - || - || - 
|- 
| 2007-2008 || Americans de Rochester || LAH || 54 || 10 || 12 || 22 || 44 || - || - || - || - || - 
|- 
| 2007-2008 || Panthers de la Floride || LNH || 6 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || - 
|-
| 2008-2009 || Americans de Rochester || LAH || 61 || 10 || 13 || 23 || 40 || - || - || - || - || - 
|- 
| 2009-2010 || Bruins de Providence || LAH || 55 || 6 || 6 || 12 || 26 || - || - || - || - || - 
|- 
| 2009-2010 || Bruins de Boston || LNH || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|- 
| 2010-2011 || Everblades de la Floride || ECHL || 57 || 3 || 8 || 11 || 30 || 4 || 0 || 2 || 2 || 2 

| 26 || 2 || 1 || 3 || 4 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en mai 1985
Naissance à Buffalo (New York)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Bruins de Providence
Joueur du Sting de Sarnia
Joueur des Knights de London
Champion de la Coupe Memorial
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché